Murray Hill kan syfta på:

Geografi

Julön 

 Murray Hill (Julön),

USA 

 Murray Hill, Kentucky, Jefferson County, 
 Murray Hill, New Jersey, Union County, 
 Murray Hill, Manhattan – en stadsdel i staden New York